Tantal može značiti:

 Tantal (mitologija), lik iz grčke mitologije
 Tantal (element), kemijski element s rednim brojem 73 i simbolom Ta